Три́ллиум камча́тский, или Триллиум ромболи́стный () — травянистое растение; вид рода Триллиум семейства Мелантиевые.

Синонимы:
 
 
 )

Распространение и среда обитания 
Распространён на Камчатке, Сахалине, в Амурской области и в Японии.

Растёт в каменноберёзовых лесах, зарослях крупнотравья, сырых лугах, по окраинам болот, до 800 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Многолетник до 50 см высотой с толстым корневищем. Стебель прямой, на самой верхушке с мутовкой из трёх простых, цельных овально-ромбических остроконечных листьев 7—14 см длиной, 5—12 см шириной.

Цветки актиноморфные одиночные тройчатые, наружные доли околоцветника зелёные, внутренние белые.

Плод — широкоовальная буровато-зелёная коробочка, съедобен.

Охранный статус 
Постановлением правительства Хабаровского края от 27.10.2006 № 163-ПР триллиум камчатский занесён в Красную книгу Хабаровского края.

В культуре 
Требует при выращивании постоянно влажных, но очень лёгких песчаных, хорошо дренированных грунтов.

Примечания

Литература 
 Петухов А. В., Кордюков А. В., Баранчук-Червонный Л. Н. Атлас сосудистых растений окрестностей Южно-Сахалинска. — 2-е изд., испр. и доп. — Южно-Сахалинск: Эйкон, 2010. — 220 с. — ISBN 978-5-904209-05-6
 Якубов В. В. Растения Камчатки (Полевой атлас). — М.: Путь, Истина и Жизнь, 2007.

Ссылки 
 

Мелантиевые
Флора Дальнего Востока